Siler aquilegifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Gaertner. Siler aquilegifolium ingår i släktet Siler och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aquilegifolium